Сафонов, Юрий:* Сафонов, Юрий Владимирович (род. 1968) — российский хоккеист на траве.
 Сафонов, Юрий Григорьевич (1935—2020) — российский геолог, геохимик, член-корреспондент РАН.